Kud (India), een plaats in het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
Kud (animatieserie), een online animatieserie en muziekgroep uit Enkhuizen